Автомобильный дизайнер века () — международная награда, присуждённая самому значительному автомобильному дизайнеру двадцатого века. Избирательный процесс находился под надзором организации Global Automotive Elections Foundation. Победитель, Джорджетто Джуджаро, был объявлен на торжественном вручении 18 декабря 1999 года в Лас-Вегасе.

Процесс избрания 

На звание автомобильного дизайнера века претендовали следующие кандидаты, отобранные специальной комиссией:

Жюри, состоявшее из 132 профессиональных автомобильных журналистов из 33 различных стран мира, под председательством лорда Монтегю из Болье сократило список до 5 человек. Результат голосования был объявлен в ноябре 1999 года. Абсолютным победителем стал Джорджетто Джуджаро.

Примечания

Литература 
 
 

Автомобильные премии
Автомобильные дизайнеры